Торано () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Торано-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Торано-Нуово — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Терамо.